Ило́рин () — город на западе Нигерии, на правом притоке Нигера. Один из крупнейших городов в Нигерии, административный центр штата Квара. По состоянию на 2007 год она насчитывал 847 582 жителей.

Илорин был основан представителями народа йоруба в 1450 году.

ЭСБЕ (начало XX века) даёт такую информацию: «70000 жителей, преимущественно племени иоруба; кроме того здесь живут племена: нупа, фулла, гаусса и каники. Они образуют республику, которая, под предводительством племени фула, сохранила свою самостоятельность от соседних государств, хотя по временам платит дань Гандо».

Климат

Литература

Ссылки 
 ilorin.org 

 
Столицы штатов Нигерии
Города Нигерии